Gál Sándor

Gál Sándor (1817–1866) tábornok, honvédtábornok, országgyűlési követ
Gál Sándor (1852–1907) tanító
Gál Sándor (1855–1937) politikus, a képviselőház elnöke, belügyminisztériumi államtitkár
Gál Sándor (1898–1979) festő, grafikus
Gál Sándor (1901–1966) színész
Gál Sándor (1910–1989) plébános, püspöki tanácsos
Gál Sándor (1933–2021) vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Gál Sándor (1937–2021) szlovákiai magyar író, költő
Gál Sándor (1967) evezős

Gaál Sándor

Gaál Sándor (1831-1912) honvéd hadnagy, az itáliai magyar légió, majd az amerikai polgárháború kapitánya
 Gaál Sándor (1847–1884) színész
 Gaál Sándor (1861–1937) plébános, címzetes apát, teológiai tanár
 Gaál Sándor (1871–1931) honvéd ezredes
 Gaál Sándor (1875–1958) karnagy, zeneszerző
 Gaál Sándor (1883–1972) erdélyi magyar fizikus
 Gaál Sándor (1909–1979) nyomdatulajdonos, lapkiadó
 Gaál Sándor (1941) középiskolai tanár, egyetemi adjunktus
 Gaál Sándor (1946) polgármester

Hasonló nevűek

 Gál György Sándor (1907–1980) író, újságíró, zenetörténész
 Gál Sándor Áron (1984) táncművész, néptáncos, pedagógus